20 o veinte puede referirse a:

 Veinte, el número natural.
 El año 20 d. C.
 El año 20 a. C.